Asphalt 9: Legends è un videogioco di corse del 2018 sviluppato da Gameloft Barcelona e pubblicato da Gameloft. Per Android, Microsoft Windows, iOS, macOS, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.

È il nono capitolo della serie Asphalt.

Modalità di gioco

Multigiocatore

Sviluppo

Altri progetti

Collegamenti esterni